Omiya Ardija (大宮アルディージャ), er en japansk professionel fodboldklub, baseret i Saitama, og de spiller i J2 League.

Titler 
 J2 League mesterskab (1): 2015

Historiske slutplaceringer

Nuværende trup 
Pr. 9. september 2019.

Noter

Eksterne henvisninger 
 J.League

Fodboldklubber i Japan